Риджли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риджли, Джон (Джон Хантингтон Ри; 1909—1968) — американский характерный актёр, который в период 1930-50-х годов сыграл более чем в 150 фильмах.
 Риджли, Эндрю (род. 1963) — британский певец и музыкант, сонграйтер и музыкальный продюсер.

Другое 
 Риджли — тауншип в округе Николлет, Миннесота, США.